Cathay
 Cathay (Dakota du Nord)
 Cathay Pacific
 Cathay Dragon
 Cathay Landmark
 The Cathay
 Cathay (Warhammer)